Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Drozdowski – polski piłkarz
 Bronisław Drozdowski – polski chemik
 Danuta Drozdowska – polska naukowiec
 Florian Drozdowski herbu Pilawa – kasztelan i miecznik wiski
 Henryk Drozdowski – polski fizyk
 Kacper Drozdowski – polski szachista
 Maciej Drozdowski – polski informatyk
 Winicjusz Drozdowski – polski fizyk
 Władysław Drozdowski – polski wojskowy
 Wacław Drozdowski – polski dziennikarz
 Wacław Drozdowski – polski rysownik

Zobacz też:
 Drozdowska